Каноков, Арсен Баширович (род. 1957) — российский государственный и политический деятель, президент Кабардино-Балкарии (2005—2011).
 Каноков, Айтек (ум. 1844) — черкесский князь, участник Кавказской войны.
 Каноков, Тимур Борисович (род. 1972) — российский государственный деятель, депутат Государственной думы VIII созыва.